Il doppio femminile  del torneo di tennis Estoril Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Emmanuelle Gagliardi e Janette Husárová che hanno battuto in finale Olga Vymetálková e Gabriela Navrátilová 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Marion Bartoli /  Émilie Loit (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi /  Janette Husárová (campionesse)

 Olga Vymetálková /  Gabriela Navrátilová (secondo turno)
 Maret Ani /  Libuše Průšová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2004